Acanthogorgiidae är en familj av koralldjur. Acanthogorgiidae ingår i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthogorgiidae 115 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Galleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Acanthogorgiidae